Obersteinbühl ist der Ortsname von

 Obersteinbühl (Kollnburg), Ortsteil der Gemeinde Kollnburg, Landkreis Regen, Bayern
 Obersteinbühl (Woringen), Ortsteil der Gemeinde Woringen, Landkreis Unterallgäu, Bayern